Le tournoi de tennis de Taïwan est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1994, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 14 au .

Wang Shi-Ting remporte le simple dames. En finale, elle bat Kyoko Nagatsuka, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Michelle Jaggard et Rene Simpson.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Taïwan
 Saison 1994 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1994
Taiwan
1994 à Taïwan
Tennis en novembre 1994